A Dél-afrikai Köztársaság legnagyobb városai

A Dél-Afrikai Köztársaság legnagyobb nagyvárosi közösségei 2011-ben :

Jegyzetek 

 
Delafrika